Komín má více významů:

 komín – stavební prvek sloužící ponejvíce k odvodu spalin
skalní komín – úzký prostor mezi skalními stěnami, nejčastěji v krasových oblastech a pískovcových skalách
 komín (sedimentace) – kruhové těleso vznikající sedimentací z roztoků, středem proudí většinou silně mineralizovaná voda
 Brno-Komín – městská část statutárního města Brna
 vozovna Komín – trolejbusová vozovna v Brně

Externí odkazy